Johann Kruse ist der Name folgender Personen:

* Johann Kruse (Laienbruder) († nach 1345), deutscher Laienbruder
 Johann Kruse (Ratsherr) († 1598), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Kruse (Politiker) († 1926), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Kruse (Hexenforscher) (1889–1983), deutscher Lehrer und Volkskundler 
 Johann Christian Kruse (1818–1898), deutscher Politiker
 Johann Jakob Kruse (1809–1873), deutscher Pädagoge 
 Johann Secundus Kruse (1859–1927), deutsch-australischer Violinist 

Siehe auch:
 Johannes Kruse